Il singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Sara Errani, che si è riconfermata battendo in finale Carla Suárez Navarro per 6-0, 6-4.

Teste di serie

 Sara Errani (campionessa)
 Carla Suárez Navarro (finale)
 Alizé Cornet (semifinale)
 Irina-Camelia Begu (secondo turno)

  Kiki Bertens (quarti di finale)
  Francesca Schiavone (quarti di finale)
  Lourdes Domínguez Lino (quarti di finale)
  Romina Oprandi (secondo turno)

Qualificate

  Catalina Castaño (primo turno)
  Eugenie Bouchard (secondo turno)

  María José Martínez Sánchez (secondo turno)
  Grace Min (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2013
WTA Tour 2013